La batalla de Ásculo puede referirse a:

 La batalla de Ásculo (279 a. C.), en el marco de las llamadas guerras pírricas.
 La batalla de Ásculo (209 a. C.), acaecida durante la segunda guerra púnica.
 La batalla de Ásculo (89 a. C.), durante la guerra social entre la República romana y sus antiguos aliados itálicos.